Banatski Despotovac (, , ) este o localitate în Districtul Banatul Central, Voivodina, Serbia.

Legături externe 
 Sit dedicat localității

Localități din Voivodina
Localități din Banatul sârbesc